Fernando de Borbón (Madrid, 21 de mayo de 1910 - ibídem, 21 de mayo de 1910) fue un hijo del rey Alfonso XIII de España y su esposa, la reina Victoria Eugenia. El niño nació muerto en el Palacio de Oriente tras un embarazo difícil de poco más de ocho meses.

Biografía 
El niño, que nació sin vida, no fue bautizado ni pudo recibir por lo tanto el título de Infante de España. Su padre, Alfonso XIII, se encontraba en aquel momento fuera de España, atendiendo el funeral de su tío político, el rey Eduardo VII del Reino Unido. El cuerpo del niño, que se hubiera llamado Fernando por deseo de su madre, permaneció en el Palacio Real hasta que el rey hubo regresado, y posteriormente sus restos fueron enterrados, sin honores, en la Cripta Real del Monasterio de El Escorial, donde reposan actualmente.

La Gaceta de Madrid publicó el parte médico tras el alumbramiento del que hubiera sido el cuarto vástago de los reyes:

Ancestros

Bibliografía

Referencias 

Casa de Borbón en España
Sepultados en el Panteón de los Infantes